El término plaza puede hacer referencia a:

Recintos 
 Plaza, espacio público urbano;
Plaza de mercado, plaza donde se celebra mercado;
 Plaza de toros, recinto en el que tienen lugar los espectáculos taurinos;
Plaza, población cercada de obras de fortificación para su defensa;

Lugares 
 Plataforma Logística de Zaragoza (Pla-Za); 

Otros temas
 plaza, número de asientos que posee un vehículo para pasajeros. 
 plaza, unidad de superficie utilizada en agrimensura
 plaza es sinónimo de vacante, entendida como puesto disponible para ser ocupado en diferentes contextos, desde los asientos en un espectáculo, puestos de trabajo, grado militar, etc.;
 Plaza libre (pelota vasca), modalidad de pelota vasca;
 Plaza & Janés, editorial española fundada en 1959;
 Grupo Plaza, empresa argentina de transporte.
 Hotel Plaza .
 Edificio Plaza, inmueble de la ciudad de Temuco, Chile.

Véase también 
Todos los artículos en Wikipedia que comienzan por "Plaza".